Морт — многозначный термин.

 Морт на языке коми, одного из народов России, народа Коми коренного населения Республики Коми, означает «человек», «мужчина» и является одним из самоназваний народа коми «коми-морт» («человек из народа коми», «мужчина из народа коми»).
 Морт — на французском, каталанском и окситанском языках означает «смерть». 
 Морт () — персонаж серии мультфильмов «Мадагаскар», мышиный лемур.
 МОРТ — Международная Организация Радиовещания и Телевидения.
 Морт, Вальжина (род. 1981) — белорусская поэтесса.